Jabavu ist der Familienname folgender Personen:

Davidson Don Tengo Jabavu (1885–1959), südafrikanischer Politiker
John Tengo Jabavu (1859–1921), südafrikanischer Politiker und Publizist